Чемпионат Европы по футболу среди молодёжи 2007 () был 16-м розыгрышем турнира. Финальная часть проходила в Нидерландах с 10 по 23 июня 2007 года. Титул защищала сборная Нидерландов.

Шесть стран подали заявки на проведение молодёжного чемпионата Европы: Англия, Италия, Нидерланды, Португалия, Турция и Швеция. Принимающей страной молодёжного чемпионата Европы 15 декабря 2005 года были выбраны Нидерланды.

В отборочных играх молодёжного чемпионата Европы принимали участие 50 стран входящих в УЕФА из 52. Сборная Нидерландов не участвовала в отборочном турнире и автоматически прошла в финальный турнир, как хозяева турнира и как победитель прошлого чемпионата. Также в отборочных играх не принимала участие сборная Фарерских островов.

Впервые финальная стадия турнира прошла в нечётный год. УЕФА приняло это решение, чтобы не мешать подготовке к взрослым чемпионатам Европы и мира проходящими в чётные годы.

Чемпионат являлся отборочным турниром на Летние Олимпийские игры 2008 года. По итогам чемпионата четыре полуфиналиста получали путёвки на Летние Олимпийские игры.

По итогам турнира сборная Нидерландов защитила титул чемпионов Европы и во второй раз выиграла данный турнир. Сборная Англии достигла полуфинала, но так как Англия выступает на Олимпийских играх в составе объединенной команды Великобритании, то был сыгран матч плей-офф за четвёртое место в олимпийском турнире.

Квалификация 

В отборочном турнир принимали участие 50 молодёжных сборных из 52 стран входящих в УЕФА. В предварительном раунде отборочного турнира участвовали
16 команд, которые были разбиты на пары и играли между собой два матча. По их итогам 8 команды выходили в групповой турнир, где к ним присоединялись ещё 34 команды. 42 молодёжные сборные команды были разбиты на 14 групп по 3 команды в каждой и играли между собой двухкруговой турнир. Победители групп образовали раунд плей-офф, где команды сыграли по два стыковых матча со своими соперниками. Семь победителей раунда плей-офф получили путёвки на финальный турнир молодёжного чемпионата Европы.

Участники

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Олимпийский плей-офф 
Турнир являлся отборочным к Олимпийским играм 2008 года в Пекине. Четыре полуфиналиста должны были стать участниками игр. Но так как в полуфинал вышла молодёжная сборная Англии, которая выступает на Олимпийских играх в составе объединенной команды Великобритании, то четвёртую путевку разыграли между собой команды занявшие третьи мест в группах.

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Бомбардиры 
4 мяча
  Масео Ригтерс

3 мяча
  Лерой Лита

2 мяча

  Кевин Миральяс
  Альберто Аквилани

  Джорджо Кьеллини
  Райан Бабел

  Мигел Велозу
  Драган Мрджа

1 мяч

  Мэтт Дербишир
  Дэвид Ньюджент
  Себастьян Поконьоли
  Джузеппе Росси
  Отман Баккал

  Луиджи Брёйнс
  Ройстон Дренте
  Хедвигес Мадуро
  Рикарду Ваш Те
  Нани

  Мануэл Фернандеш
  Александар Коларов
  Деян Милованович
  Бошко Янкович
  Михал Пападопулос

Символическая сборная 
Символическую сборную составили корреспонденты официального сайта УЕФА.

 Вратарь
  Дамир Кахриман
 Защитники
  Джанни Зёйверлон
  Бранислав Иванович
  Джорджо Кьеллини
  Александар Коларов
 Полузащитники
  Ройстон Дренте
  Хедвигес Мадуро
  Альберто Аквилани
  Бошко Янкович
 Нападающие
  Лерой Лита
  Масео Ригтерс

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2007
Футбол в Европе в 2007 году
Международные соревнования по футболу в Нидерландах
Июнь 2007 года
Спорт в Нидерландах в 2007 году
Чемпионаты Европы в 2007 году
Чемпионаты Европы в Нидерландах